Le Pin è il nome di molti comuni francesi:

 Le Pin – dipartimento de l'Allier
 Le Pin – dipartimento di Calvados
 Le Pin – dipartimento di Charente Marittima
 Le Pin – dipartimento del Gard
 Le Pin – dipartimento di Isère
 Le Pin – dipartimento di Giura
 Le Pin – dipartimento della Loira Atlantica
 Le Pin – dipartimento di Senna e Marna
 Le Pin – dipartimento delle Deux-Sèvres
 Le Pin – dipartimento del Tarn e Garonna

Altri comuni francesi 
Pin – dipartimento dell'Alta Saona
Le Pin-au-Haras – dipartimento dell'Orne
Le Pin-en-Mauges – dipartimento del Maine e Loira
Le Pin-la-Garenne – dipartimento dell'Orne
Le Pin-Murelet – dipartimento dell'Alta Garonna